Hum kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 
Hum (bergstopp)

Kroatien 
Hum
Hum Zabočki
Hum (Korčula)